Frank Futselaar (politicus)
 Frank Futselaar (atleet)